Безымянная — река в России, протекает в Еловском районе Пермского края. Устье реки находится в 52 км по левому берегу реки Барда. Длина реки составляет 10 км.

Исток находится на Верхнекамской возвышенности в 9 км к северу от села Суганка. Река течёт на юг, населённых пунктов на реке нет. Приток — Конобек (левый). Впадает в Барду на западных окраинах села Суганка.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014837
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101483
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Еловского района
Притоки Барды (притока Тулвы)